Жуан Паулу Кандеяш Бриту (; 5 июня 1974 года, Ольян, Португалия) — португальский и болгарский футболист.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру начинал в клубе «Ольяненсе». Затем Бриту несколько лет провел в клубе из элитной португальской Примейры за «Белененсеш». С 2002 по 2004 годы футболист успешно выступал в Болгарии за ЦСКА. За это время Бриту не только успел хорошо проявить себя на поле, но и получить гражданство этой страны.

В 2004 году игрок вернулся в Португалию, где подписал контракт с «Виторией» (Сетубал). Однако в чемпионате Португалии Бриту за него так и не сыграл. Футболист помогал команде только в Кубке страны, в котором «Витория» одержала победу.

В дальнейшем находился в составах клубов низших лиг Греции, Германии и Португалии.

Достижения 
  Чемпион Болгарии (1): 2002/2003
  Обладатель Кубка Португалии (1): 2004/2005.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Foradejogo.net
 

Футболисты Португалии
Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Лолетану»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Кастория»